Engels rugbyteam (mannen)
 Engels rugbyteam (vrouwen)